|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Sydney International) van 2018 vond plaats van zondag 7 tot en met zaterdag 13 januari 2018 in de Australische stad Sydney. Het was de 126e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2018. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2018 trok naar verluidt 45.000 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelverdedigster Johanna Konta was het vierde reekshoofd. Zij strandde al in haar openingspartij, waarmee haar finaletegenstandster van het voorafgaand jaar, Agnieszka Radwańska, revanche nam.

De als eerste geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza bereikte de kwartfinale. Daar liet zij evenwel verstek gaan, wegens een dijbeenblessure.

De ongeplaatste Angelique Kerber uit Duitsland won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Australische Ashleigh Barty in twee sets. Kerber wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Sydney op haar naam te schrijven, nadat zij er al in 2014 de finale had bereikt. Het was haar elfde WTA-titel, de eerste van 2018.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de tweede ronde – daarin moest zij het afleggen tegen het eerste reekshoofd, Garbiñe Muguruza.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tímea Babos en Anastasija Pavljoetsjenkova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als derde geplaatste duo Gabriela Dabrowski en Xu Yifan won het toernooi. In de op vrijdag 12 januari gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Latisha Chan en Andrea Sestini-Hlaváčková in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Canadese Dabrowski had daarnaast drie eerdere titels met andere partners, de Chinese Xu Yifan vijf.

De Nederlandse Kiki Bertens speelde samen met Johanna Larsson uit Zweden. Zij waren het vierde reekshoofd en bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Enkelspel
  Dubbelspel

  Toernooischema ITF

Sydney 2018
Sydney